Departament Bezpieczeństwa Krajowego USA
 dynamiczna śruba biodrowa (Dynamic Hip Screw)